Фираја може бити:

 Фираја (Штрпце), насеље у општини Штрпце, КиМ, Република Србија
 Фираја (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, КиМ, Република Србија